Пакет (из , , ) — упаковка для чего-либо, обычно из бумаги, пластика, или ткани:

 Конверт с письмом, особенно с официальным документом. 
 Бумажный пакет
 Полиэтиленовый пакет
 Пакет-саше — герметичный пакет.

Также «пакет» может означать набор чего-либо (документов, программ, услуг, акций).

В информатике 
 Пакет — файл-архив, предназначенный для установки с помощью системы управления пакетами.
 Пакет — некоторое количество информации, организованное определённым способом, идущее по протоколу.
 IP-пакет — название PDU для IP-протокола.
 Пакет (UML) — основная группирующая сущность с помощью которой организуются конкретные проектные решения в рамках используемой UML-модели.
 Java-пакеты — идея пространств имён, воплощённая в виде библиотеки классов, набора классов в Java.
 Пакет прикладных программ — набор компьютерных программ.
 Пакет параметров шаблона в C++ — параметр шаблонной функции или класса, состоящий из произвольного количества разнородных элементов.

В искусстве 
 «Пакет» — повесть Л. Пантелеева.
 «Пакет» — советский кинофильм 1965 года по повести Л. Пантелеева.
 «Пакет» — майнкрафтер, стример, фурри.

См. также 

 Волновой пакет (в физике) — определённая совокупность волн, обладающих разными частотами, которые описывают обладающую волновыми свойствами информацию.
 Пакет акций — экономический (финансовый, юридический) набор (комплект) ценных бумаг, акций.
 Пакет-НК — малогабаритный противолодочный комплекс для поражения подводных лодок в ближней зоне корабля и уничтожения торпед.
 Пакетбот — тип морского транспорта.

Примечания